Bartuschat ist der Familienname folgender Personen:

Johannes Bartuschat (* 1966), deutscher Romanist
Wolfgang Bartuschat (1938–2022), deutscher Philosoph